Free (band), een Britse hardrockband
 Free (album van Free), hun tweede muziekalbum
 Free (rapper), een Amerikaanse rapartiest
 The Free, een Rotterdamse soulgroep met zangers Ray Nichols en Jimmy Mach
 Free (Marcus Miller), een muziekalbum van de Amerikaanse bassist-producer Marcus Miller
 Free (Deniece Williams), single van Deniece Williams uit 1976
 Free (Piet Veerman), een single van Piet Veerman uit 1993
 Free (album van Dana International), album van Dana International uit 1999
 Free (Natalia Kills), een single van Natalia Kills uit 2011
 Free (Rudimental), nummer van de Britse drum-'n-bassband Rudimental uit 2013

 Free (provider), een Franse provider
 een uniseks-voornaam gebaseerd op Frederik